Aphysotes é um gênero de coleóptero da tribo Anaglyptini (Cerambycinae).

Sistemática
 Ordem Coleoptera
 Subordem polyphga
 Infraordem Cucujiformia
 Superfamília Chrysomeloidea
 Família Cerambycidae
 Subfamília Cerambycinae
 Tribo Anaglyptini
 Gênero Aphysotes Bates, 1885
 Aphysotes tubericollis Bates, 1885

Aphysotes
Gêneros de cerambicídeos